El Monestir de Sant Maties de Barcelona és un monestir de monges de l'Orde de Sant Jeroni, amb activitat ininterrompuda des de la seva fundació en 1426.

Aquells anys, la noble barcelonina Brígida Terré i tres amigues van començar a viure en comunitat en un beateri, com a laiques però seguint una regla monàstica de vida. A la mort de Brígida, el 19 de juny de 1475, Caterina Ferré obté del papa Sixt IV el breu per convertir la comunitat en monestir, integrant-se al naixent Orde de Sant Jeroni i prenent el nom de Santa Margarida, que passà en 1484 a l'actual de Sant Maties.

El primer monestir de les Jerònimes, com era conegut, era a la Plaça del Pedró de Barcelona, al lloc que ocupa l'actual Església del Carme. Hi fou fins al 1909 que fou destruït durant la Setmana Tràgica. D'aquí passà a Sarrià, al carrer d'Iradier i, des del 1984, a Bellesguard (carrer de Mercè Rodoreda, 7, Sant Gervasi) on les jerònimes resideixen actualment.

La comunitat gestiona el Casal Bellesguard, espai per a retirs i estades breus, amb sales, oratori i biblioteca especialitzada, ofert a qualsevol laic o religiós que ho demani.

Enllaços externs 
 Lloc web del Monestir de Sant Maties 

Establiments de l'Orde de Sant Jeroni
Monestirs de Barcelona
Edificis de Sarrià - Sant Gervasi